São Paulo Challenger 1982 steht für:

 São Paulo Challenger I 1982
 São Paulo Challenger II 1982
 São Paulo Challenger III 1982